Lecideales är en ordning av lavar. Lecideales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lecideales